Sydney International 2018 (kobiety)
 Sydney International 2018 (mężczyźni)